

Film
Like Father Like Son – cortometraggio del 1916 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
Tale padre tale figlio (Like Father Like Son) – film del 1987 diretto da Rod Daniel
Like Father Like Son – film del 2005 diretto da Nicholas Laughland

Musica 
Like Father Like Son – album di Ky-Mani Marley del 1996
Like Father, Like Son – album di Lil Wayne del 2006